Ка́ри Ма́ркус Гра́нлунд (; , , Финляндия) — финский хоккеист. Олимпийский чемпион 2022 года. Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2010 года. На драфте 2011 года выбран во 2-м раунде под общим 45-м номером клубом «Калгари Флэймз». Младший брат хоккеиста Микаэля Гранлунда.

Биография 
Будучи подростком, играл за юношеские команды из своего родного города Оулу, пока в 2009 года не оказался в составе юниорской команды ХИФК, которая базируется в столице Финляндии.
 
Дебют в финской СМ-Лиге для Гранлунда состоялся в сезоне 2010-11. В первом для себя сезоне в составе клуба ХИФК провёл на льду 2 матча. Большую же часть сезона Маркус отыграл за молодёжную команду ХИФК и в 40 играх записал на свой бомбардирский счёт 52 очка.

В 2011 году Гранлунд был задрафтован «Калгари Флэймз» под общим 45-м номером. В сезоне 2011/12 стал основным игроком ХИФК, играл с братом Микаэлем в одном звене. Сыграл в СМ-Лиге 47 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач.

В своём последнем сезоне 2012/13, у себя на родине в Финляндии Гранлунд провёл в составе ХИФК 50 игр, в которых заработал 30 очков. После окончания сезона принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

19 апреля 2013 года Гранлунд подписал контракт начального уровня с «Калгари Флэймз» сроком на 3 года. Сезон 2013/14 начал в составе фарм-клуба «Флэймз» — «Абботсфорд Хит», где и провёл большую часть сезона. Первый раз Гранлунд был отозван из фарм-клуба в конце декабря 2013 года, однако дебютировать в НХЛ во время этого вызова ему не удалось и он был отправлен обратно играть за «Абботсфорд Хит». На момент своего второго вызова в «Калгари Флэймз» в феврале 2014 года, Гранлунд был лидером в АХЛ среди новичков по количеству заброшенных шайб и имел в своём активе 23 гола. Дебют в НХЛ для Гранлунда состоялся 27 февраля 2014 года на домашней арене «Калгари» Скоушабэнк-Сэдлдоум, в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (0:2). Этот матч стал дебютным и для другого финского хоккеиста — вратаря Йони Ортио. Своё первое очко Гранлунд заработал в своей третьей игре в НХЛ — 3 марта 2014 года, на арене Xcel Energy Center, в матче против клуба «Миннесота Уайлд». Для Гранлунд это был первый матч, в котором он играл против брата Микаэля. В истории НХЛ это было третье противостояние среди финских братьев. До этого подобные противостояния случались, когда на играли братья Рууту — Яркко и Туомо, а также Саку Койву и Микко Койву. В тот же день Гранлунд был признан новичком февраля в АХЛ. По итогам февраля Гранлунд записал на свой счёт 12 очков в 10 матчах при показателе полезности +6. Через два дня Гранлунд забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче против «Оттава Сенаторз» (4:1). По итогам сезона 2013/14 Гранлунд провёл за «Абботсфорд Хит» 50 игр, в которых отличился заброшенными шайбами 23 раза и отдал 21 результативную передачу. В НХЛ в активе Гранлунда оказались 2 заброшенные шайбы и 1 результативная передача в 7 играх.

22 февраля 2016 года «Флэймз» обменяли Гранлунда в «Ванкувер Кэнакс» на 21-летнего форварда Хантера Шинкарука.

Самым успешным в плане статистики НХЛ для Гранлунда стал сезон 2016/17, когда он набрал 32 очка (19+13) в 69 матчах за «Ванкувер Кэнакс». Однако уже в следующем сезоне финн сыграл гораздо слабее — 12 очков (8+4) в 53 матчах. Несмотря на это выступление, 22 июня 2018 года «Кэнакс» заключили с Гранлундом новый годичный контракт на 1,475 млн долларов. В сезоне 2018/19 Маркус сыграл 77 матчей и набрал 22 очка (12+10).

«Кэнакс» не стали предлагать новый контракт финну после сезона 2018/19, и 1 июля 2019 года Гранлунд подписал годичный контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на сумму 1,3 млн долларов. В 34 матчах сезона 2019/20 за «Ойлерз» финн набрал всего 4 очка (3+1).

Всего в регулярных сезонах НХЛ провёл 335 матчей и набрал 101 очко (58+43). В плей-офф НХЛ сыграл три матча и сделал одну передачу.

В мае 2020 года стало известно, что 27-летний Гранлунд перейдёт в российский клуб КХЛ «Салават Юлаев» из Уфы, где 7 лет назад успешно играл в составе молодёжной сборной Финляндии на чемпионате мира. 17 июля 2020 года финн подписал контракт на два года, зарплата за сезон составит 70 млн рублей. 3 сентября 2020 года в первом матче сезона КХЛ поучаствовал (1+2) во всех трёх шайбах «Салавата» в гостевом матче против нижегородского «Торпедо» (3:2). 7 сентября забросил 2 шайбы в гостях в ворота минского «Динамо» (4:3), сыграв в матче больше всех хоккеистов «Салавата» (20:46).

1 марта 2022г. покинул Салават Юлаев в знак протеста против вторжения России на Украину.

В сборной 

Гранлунд играл в составе сборной Финляндии на двух юниорских чемпионатах мира в 2010 и 2011 году. В 2010 году финны смогли завоевать бронзовые медали. На турнире в 2011 году Гранлунд был капитаном своей команды и набрал 10 очков (2+8) в 6 матчах.

Также играл на двух молодёжных чемпионатах мира в 2012 году, на котором финны заняли итоговое 4-е место, и в 2013 году, где сборная Финляндии стала седьмой.

В 2012 году финны в полуфинале вели в матче со шведами 2:0 после двух периодов, но в итоге проиграли по буллитам. На том чемпионате Маркус выступал в одном звене со своим братом Микаэлем, в победном четвертьфинале против Словакии (8:5) братья Гранлунды набрали на двоих 7 очков. Микаэль, набравший 11 очков в 7 матчах, в итоге был включён в символическую сборную турнира. Маркус набрал в 7 матчах 7 очков (2+5), обе свои шайбы он забросил в ворота словаков.

В 2013 году на турнире в Уфе Маркус набрал в 6 матчах 12 очков (5+7) и стал третьим бомбардиром чемпионата после канадца Райана Нюджента-Хопкинса и финна Йоэля Армиа. В матче групповой стадии против Швейцарии 30 декабря 2012 года Маркус сравнял счёт за 100 секунд до конца третьего периода, а затем забросил победный буллит (5:4). Финны заняли только 4-е место в своей группе и не вышли в плей-офф. 7 из 12 очков на турнире Гранлунд набрал в двух разгромных победах над немцами (8:0) и словаками (11:4) в утешительном раунде.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международные турниры

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»